Женская юниорская сборная Азербайджана по футболу (U-19) — юниорская женская футбольная сборная, представляющая Азербайджан на чемпионатах Европы среди девушек не старше 19 лет и чемпионатах мира среди девушек не старше 20 лет. Собирается под руководством Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана .

Чемпионаты Европы

Матчи юниорской сборной

Главные тренеры 
  Борис Тибилов (2004—2006)
  Шамиль Гейдаров (2007—2009)
 с 2010 год по 2012 год сборная была расформирована
  Замин Асадуллаев (2012)
  Патрисия Гонсалес (2013—?)

Примечания

Ссылки 
 Женская юниорская сборная Азербайджана (U-19) на официальном сайте УЕФА
 Женская юниорская сборная Азербайджана (U-19) на официальном сайте АФФА - Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
  Чемпионат Европы среди девушек до 19 лет Отборочный раунд

Женская сборная Азербайджана по футболу
Женская юниорская сборная Азербайджана по футболу